Жидкинский район — упразднённая административно-территориальная единица в составе Дальневосточного и Восточно-Сибирского краёв, существовавшая в 1926—1935 годах. Административный центр — село Казаковский Промысел. По данным 1931 года район включал 40 сельсоветов и 64 сельских населённых пункта.

История 
Жидкинский район был образован в 1926 году в составе Сретенского округа Дальневосточного края. Территорию района составили бывшие Ново-Троицкая и Ундинская волости Нерчинского уезда Забайкальской губернии.

В 1930 году окружная система была упразднена, одновременно Жидкинский район был передан из Дальневосточного края в Восточно-Сибирский.

11 февраля 1935 года Жидкинский район был упразднён, а его территория разделена между Балейским и Шахтаминским районами.

Примечания 

Упразднённые районы Читинской области